The Others, o Others (rispettivamente "Gli altri" o "Altri" in italiano) può riferirsi a:

Cinema 
 The Others – film del 1974 diretto da Hugo Santiago
 The Others – film del 1997 diretto da Travis Fine con Phillip Rhys
 The Others – film del 2001 diretto da Alejandro Amenábar con Nicole Kidman e Christopher Eccleston

Televisione 
 The Others – serie televisiva del 2000 creata da John Brancato e Michael Ferris con protagonista Julianne Nicholson
 Altri (in inglese "The Others") – misteriosi abitanti di un'isola del Pacifico della serie televisiva Lost

Musica 
 The Others – gruppo musicale canadese attivo dal 1987 al 1996
 The Others – gruppo musicale inglese
 The Others – gruppo musicale italiano
 The Others – nono album studio del musicista giapponese Miyavi

Letteratura 
 The Others – primo romanzo di una trilogia della scrittrice Margaret Wander Bonanno

Videogiochi 

The Others  – videogioco sviluppato da Paprikari rilasciato nel 2014 per PC

Comunicazione 
 The Others – Agenzia di comunicazione indipendente fondata da Paolo Torchio nel 2005. www.theothers.eu